Bel Air kan syfta på:

 Bel Air – stadsdel i Los Angeles
 Bel Air, Maryland – huvudort i delstaten Maryland, USA
 Bel Air, Seychellerna – ett distrikt i Seychellerna
 Bel Air (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Bel Air Rivière Sèche – en ort i Mauritius
 Bel Aire, Kansas – en stad i Sedgwick County, i delstaten Kansas, USA
 Belair – en plats i Australien
 Belair National Park – en park i Australien
 Chevrolet Bel Air – en bilmodell
 Sanité Belair – haitisk frihetskämpe